Arial (lettertype), een Monotype lettertype
Arial (South Carolina), een plaats in de Verenigde Staten